Пу́тин — многозначное слово.

Носители фамилии 
 Путин, Александр Дмитриевич (1918—2003) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Путин, Владимир Владимирович (род. 1952) — российский государственный и политический деятель, президент РФ.
 Путин, Геннадий Фёдорович (1947—2015) — советский и российский физик и преподаватель, профессор.
 Путин, Игорь Александрович (род. 1953) — российский предприниматель, двоюродный брат В. В. Путина.
 Путин, Михаил Елисеевич (1894—1969) — советский рабочий завода «Красный выборжец», инициатор соцсоревнования.

 Путина, Людмила Александровна (урождённая Шкребнева, по второму мужу Очеретная; род. 1958) — первая леди России с 2000 по 2008 и с 2012 по 2013 годы.

Фильмы 
 «Путин» () — четырёхсерийный документальный фильм 2017 года режиссёра Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине.
 «Путин» — документальный фильм 2018 года Андрея Кондрашова о роли Владимира Путина в истории России.

Другое 
 Пути́н () — национальное канадское блюдо.
 Путин — хуйло! —  песня-слоган на украинском и русском языках, высмеивающая президента РФ Владимира Путина.

См. также